Totora hace referencia a varios artículos

Botánica
Varios juncos acuáticos:
 principalmente Schoenoplectus californicus, también llamado nga'atu;
 todas las especies del género Typha, llamados también juncos o espadañas;

Geografía
 Río Totora, río boliviano entre los departamentos de La Paz y Oruro;

Río titikaka

Localidades
 Totora (Cochabamba), municipio boliviano, departamento de Cochabamba;
 Totora (Oruro), municipio boliviano, departamento de Oruro;
 Distrito de Totora, provincia de Rodríguez de Mendoza, departamento de Amazonas en el Perú.

Otros 

 Totora (tejido)